Kocher peut désigner :

Patronyme

 Andrew Kocher, cavalier de saut d'obstacles américain ;
 Emil Theodor Kocher (1841-1917), chirurgien suisse ;
 Fabienne Kocher (1993-), judokate suisse ;
 Isabelle Kocher (1966-), femme d'affaires française ;
 Martin Kocher (1973-), économiste, universitaire et homme d'État autrichien ;
 Martina Kocher (1985-), lugeuse suisse ;
 Peter Kocher (1939-), astronome amateur suisse ;
 Zina Kocher (1982-), biathlète canadienne.

Hydronyme
 Le Kocher est une rivière allemande